Магди Ружа — (, ) или сокращённо Magdi Rúzsa (родилась  в городе Врбас, Воеводина, Югославия) — венгерская певица, выигравшая звание Megasztár венгерской версии программы «Народный Артист» в 2006 году. Как победитель в категории «Новичок года» в проекте Fonogram Hungarian Music Awards в 2007 году, она представляла Венгрию на соревновании Евровидение-2007 в Хельсинки, Финляндия. Магди заняла девятое место с 128 очками.

Дискография

Альбомы

Примечания

Ссылки 

 rmfc.hu Официальный сайт
 rmfc.hu Официальный сайт на английском языке
 Magdi Rúzsa Видео исполнения Unsubstantial Blues

Певцы и певицы Венгрии
Участники «Евровидения-2007»
Представители Венгрии на «Евровидении»